Губерна́торский дом — здание в историческом центре города Пензы, построенное в 1790-х годах, объект культурного наследия, резиденция губернаторов Пензенской губернии в 1801—1917 гг. В настоящее время — второй корпус Пензенской областной картинной галереи имени К. А. Савицкого.

История 

Губернаторский дом был построен в 1790 г. и с 1801 г. до 1917 г. стал постоянным местом пребывания губернатора восстановленной Пензенской губернии. После Октябрьской Революции 1917 г. в здании размещались различные учреждения, в том числе с 1997 г. — детская художественная школа № 1 им В. Е. Татлина. По постановлению Совета Министров СССР дом губернатора был признан объектом культурного наследия федерального значения.

В 2007—2010 гг. была проведена реставрация здания, на которую было выделено 100 млн рублей. 

Ныне здесь располагается Пензенская областная картинная галерея имени К. А. Савицкого (2-й корпус). Для посетителей губернаторский дом был открыт 18 мая 2011 г. Первыми посетителями отреставрированного дома стали Олег Табаков, Евгений Миронов, Марк Захаров.

Во дворе Губернаторского дома установлен памятник К. А. Савицкому.

Описание 
Трёхэтажное здание Губернаторского дома построено в стиле зрелого классицизма. Здание имеет строгий шестипилястровый портик с треугольным фронтоном, а по краям тройные итальянские и большие полукруглые окна. Возможным автором проекта здания является нижегородский архитектор Я. А. Ананьин, который использовал аналогичные решения для окон в построенных в Пензе двух корпусах губернских присутственных мест.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Здания и сооружения Пензы
Губернаторские дома Российской империи
Пензенская губерния
Музеи Пензы